Последнее воскресенье — название произведений.
 Последнее воскресенье () — танго, также известное как «Утомлённое солнце».
 Последнее воскресенье — советский художественный фильм.
 Последнее воскресение () — биографический фильм о Л. Н. Толстом.